Svetovna jakostna snooker lestvica 2006/2007: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 64 igralcev v sezoni 2006/07.

Opombe
 Stephen Hendry se je vrnil na prvo mesto lestvice, kljub temu da za sabo ni imel svojih najboljših sezon. Na prvo mesto se je vrnil po devetih letih.
 Paul Hunter je s 5. padel na 34. mesto in je tako izpadel iz dvaintrideseterice, kar se je zgodilo tik pred njegovo smrtjo za rakom debelega črevesja. Zatem je 34. mesto zasedel Jimmy White, ki bi sicer držal 35. mesto. 
 Jimmy White je po svoji daleč najslabši sezoni dotlej izpadel iz dvaintrideseterice, z 8. je zdrsnil na 34. mesto. 
 Alan McManus je po prav tako svoji daleč najslabši sezoni dotlej izpadel iz prve šestnajsterice, v kateri je bil že celo desetletje. Padel je za 7 mest, na 19. položaj. 
 Ian McCulloch je že po eni sezoni spet izpadel iz prve šestnajsterice. Iz 16. je padel na 25. mesto. 
 Anthony Hamilton se je vrnil v prvo šestnajsterico, s 17. mesta je napredoval na 15., ki si ga je razdelil z Allisterjem Carterjem. 
 Barry Pinches z 18. padel na 33. mesto in izpadel iz dvaintrideseterice. 
 Allister Carter se je končno prebil v prvo šestnajsterico, potem ko je 4 zaporedne sezone dotlej zasedal mesta med številkama 17 in 20. Za zgodovinsko prvo uvrstitev v šestnajsterici je uprizoril skok z 19. na 15. mesto. 
 Neil Robertson je postal še en novinec v šestnajsterici, saj je skočil s 27. na 13. mesto. 
 John Parrott, dolgoletni član prve šestnajsterice, je izpadel iz dvaintrideseterice. Z 28. je padel na 42. mesto. 
 Ryan Day, ki je pred začetkom prejšnje sezone (2005/06) držal 33. mesto, je tokrat tudi uradno vstopil v dvaintrideseterico, čeprav je v sezoni prej večino sezone že držal 32. mesto zavoljo osemletnega suspenza Quintena Hanna. V tej sezoni je zasedel 17. mesto. 
 Stuart Bingham je napredoval s 37. na 24. mesto in s tem prvič postal del prve dvaintrideseterice. 
 Mark Selby se je vrnil v prvo dvaintrideseterico, z 38. je poskočil na 28. mesto. 
 Joe Swail, ki je v preteklosti dolgo časa držal mesto v elitni šestnajsterici, se je tokrat vrnil v dvaintrideseterico, s 40. se je povzpel na 30. mesto. 
 Ding Junhui je prvič v karieri vstopil v dvaintrideseterico, z 62. je skočil na 27. mesto.

Viri

 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (2000/01 - 2009/10) 
 WWW Snooker: svetovna lestvica 2006/07 

2006/07
2006 v snookerju
2007 v snookerju